Comunità montana Monti Lepini, Ausoni e Valliva – comunità montana del Lazio, con capoluogo Villa Santo Stefano
 XVIII Comunità dei Monti Lepini – comunità montana del Lazio, con capoluogo Segni
 Comunità montana dei Monti Lepini Ausoni – comunità montana del Lazio, con capoluogo Priverno